Термин Массена́ может означать:
 Массена, Андре (1758—1817) — французский военачальник, маршал Франции.
 Музей Массена в Ницце - на вилле, построенной внуком Андре Массена.

Названы в честь Андре Массена 
 Массена — эскадренный броненосец военно-морских сил Франции.
 Массена — станция Лионского метрополитена.
 Улица Массена - улица в Лионе, на которой находится одноименная станция метро.
 Лицей Массена в Ницце (назван в 1963 году).
 площадь Массена в центре Ниццы.
 бульвар Массена - один из бульваров Парижа (Бульвары маршалов).
 Массена (Нью-Йорк) - город в США в округе Сент-Лоренс штата Нью-Йорк.
 Массена (Айова) - город в США в округе Касс штата Айова.
 город Оулед Бен Абделькадер в Алжире в период французского колониального управления носил название Массена.